The Golden Heart – cortometraggio del 1913 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
The Golden Heart – cortometraggio del 1917 diretto da George L. Sargent